Самойленко Юрій Іванович — радянський та український вчений в галузі фізики, математики та кібернетики, член-кореспондент Національної академії наук України.
 Самойленко Юрій Іванович — український політик.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок